Oliver Roth (voetballer) - Duits voetballer
 Oliver Roth (jazzmuzikant) - Zwitsers jazzmusikant
 Oliver Roth (badminton) - Duits badmintonspeler